Рома́н Валенти́нович Бобро́вский (1919—2005) — советский и российский , специалист в области геоботаники, флористики и охраны природы, кандидат географических наук.

Биография 
В 1940 году окончил факультет естествознания Вологодского государственного педагогического института (ВГПИ).

Во время Великой Отечественной войны был в составе Волховского, 3-го Белорусского, 3-го Прибалтийского, 1-го Украинского фронтов. Весть о победе застала его в боях на реке Лаба (около Праги). До июня 1946 года служил в оккупационных войсках в Австрии.

В 1949 году поступил в аспирантуру при кафедре ботаники ВГПИ и в 1953 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических наук по теме «Изменения лесов Молого-Шекснинской низменности под влиянием первых лет воздействия Рыбинского водохранилища» в Ленинградском государственном университете имени А. А. Жданова.

С октября 1952 года по август 1984 года работал в ВГПИ: ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой ботаники (1972—1977) и декан естественно-географического факультета (1954—1958, 1965—1972).

Научные труды 
Автор и соавтор 47 научных работ.

Литература 
 
 

Выпускники Вологодского педагогического университета
Преподаватели Вологодского педагогического университета